Paasikivi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Annikki Paasikivi (1898-1950), architecte finlandaise
Juho Kusti Paasikivi (1870-1956), homme d'État finlandais
 (née en 1967), directrice d'opéra finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois